Какаоатан има више значења:

 Општина Какаоатан (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Какаоатан (Какаоатан, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Какаоатан (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику